Меир Ромм () — израильский шахматист, участник двух командных чемпионатов мира среди студентов (1964—1965) и ряда чемпионатов Израиля.

Спортивные достижения

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Меира Ромма на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Израиля